Серии аниме «Блич» (ТВ1) можно условно разделить по сюжетным аркам. Все они созданы компаниями TV Tokyo, Dentsu и Studio Pierrot под руководством режиссёра Нориюки Абэ.

Список серий 1-го сезона аниме

Арка 1. Временный синигами

Арка 2. Общество душ: Проникновение

Арка 3. Общество душ: Спасение

Арка 4. Баунто(филлер)

Арка 5. Нападение Зависимых на Общество душ (филлер)

Арка 6. Арранкары

Арка 7. Уэко Мундо

Арка 8. Арранкары: Жестокая Борьба

Арка 9. Новый капитан Сюсукэ Амагай (филлер)

Арка 10. Арранкары против Синигами

Арка 11. Прошлое

Арка 12. Арранкары: Фальшивый город Каракура

Арка 13. Восстание Дзанпакто ([[Филлер (телевидение)])

Арка 14. Арранкары: Разрушение

Арка 15. Вторжение в Готэй 13 (филлер)

Арка 16: Потерянное удостоверение синигами

OVA

Примечания

Ссылки 
 Официальный американский сайт аниме Bleach (Viz Media)
  — список серий Bleach.
Список эпизодов & даты премьер:  TVmaze

B